Cyryl Czerlunczakiewicz (1869-1950), prawnik
 Emil Czerlunczakiewicz (1824-1881), prawnik i urzędnik
 Józef Czerlunczakiewicz (1829-1911), duchowny
 Tadeusz Czerlunczakiewicz (1869-1936), bankowiec